

Sciences et techniques

Astronomie 
 Le Toucan est une constellation de l'hémisphère sud.
 La galaxie naine du Toucan et Toucan II, ,  et  sont des galaxies naines satellites de la Voie lactée, situées (dans le ciel) dans la constellation du Toucan.

Biologie 
 Les toucans sont des oiseaux de la famille des Ramphastidés, des oiseaux grimpeurs de taille moyenne, caractérisés par un bec surdimensionné et vivement coloré.

Culture et société 
 Les Éditions du Toucan sont une maison d'édition parisienne, fondée en 2006.